Azen (dierkunde), een jachttechniek bij dieren;
Motocross der Azen, een voormalige motorcrosswedstrijd in Sint Anthonis;
Asen, een onderdeel van de Noordse mythologie.